Kronika polska – dzieło Galla Anonima, spisane w latach 1112-1116
 Kronika polska – dzieło Wincentego Kadłubka, napisane w latach 1190-1208
 Kronika polska – autorstwa lubiąskiego cystersa Engelberta, twórcy pierwotnego żywota św. Jadwigi. Powstała 1283-1285.
 Kronika polska – autorstwa Marcina Bielskiego, wyd. Kraków, 1597